Joëlle Morin peut désigner :
  (1952-), peintre française ;
 Joëlle Morin (1971-), actrice québécoise.